Mashi peut être  :
 Shi, langue bantoue parlée au Sud-Kivu au Congo-Kinshasa ;
 Mashi, un village du Cameroun ;
 Mashi, une localité du Nigéria;
 Mashi, langue bantoue du parlée en Zambie, en Angola et en Namibie.
 Mashi: papier japonais de tradition ancienne, épais, composé à 80% de fibres de chanvre et 20% de fibres de murier.

Homonymie de toponyme